Freak Out! (The Mothers of Invention), een album van The Mothers of Invention.
 Freak Out! (Teenage Bottlerocket), een album van Teenage Bottlerocket.